Сарг, Сарго, Сарга

 Сарг  (Diplodus sargus) — риба родини спарових. 
 Сарго — тип підводних човнів США 1930-1940-х років.
 Сарга — населений пункт Старошайговського району Республіки Мордовія.